El término Christie puede referirse a:

 Christie, nombre;
 Christie, apellido;
 Christie, banda;
 Christie, localidad estadounidense del estado de California;
 Christie, localidad estadounidense del estado de Oklahoma;
 Christie, localidad estadounidense del estado de Virginia;
 Christie, localidad estadounidense del estado de Wisconsin.